Zombies – videogioco del 1984
 Zombies – videogioco del 2011
 Zombies – fumetto francese di Olivier Peru e Sophian Cholet
 Zombi!!! (Zombies!!!) – gioco da tavolo 
Zombies – film TV del 2018 diretto da Paul Hoen
 Zombies - La vendetta degli innocenti (Wicked Little Things) – film del 2006 diretto da J. S. Cardone
 The Zombies – gruppo musicale inglese
 The Zombies – album dell'omonimo gruppo del 1965

Pagine correlate 
 Zombie (disambigua)
 Zombi (disambigua)